Feschuk est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme 
Mike Feschuk (1932-2007), homme politique provincial canadien
Scott Feschuk, rédacteur de discour et humoriste canadien

Homonymie de patronyme